Кубок Интертото 1978 был 18 м розыгрышем Кубка Интертото, европейского футбольного турнира для клубов, не попавших в официальные турниры УЕФА. В этом сезоне также игрался только групповой раунд.  приводит таблицы 9 групп и обрывочные сведения о других матчах, относящихся к этому розыгрышу.

Групповой раунд 
Команды были разделены на группы по четыре клуба в каждой.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Расхождения в информации 
Ряд источников  приводит таблицы дополнительной группы, а также результаты других матчей, возможно относившихся к этому розыгрышу. Там же приведены расхождения источников в составе групп.

Примечания

Ссылки 
 Кубок Интертото 1978 на странице Pawel Mogielnicki (RSSSF)

Футбол в Европе в 1978 году